Diese Liste enthält die Mitgliedsstaaten der World Meteorological Organization (WMO) Weltwetterorganisation mit ihrem Beitrittsdatum.

Weblink 
 Liste der Mitglieder der WMO (engl.)

World Meteorological Organization, Mitgliedstaaten
Mitgliedstaaten